Guillaume Desgens-Pasanau est un magistrat français et professeur des universités associé au Conservatoire national des arts et métiers.

Carrière professionnelle 

Guillaume Desgens-Pasanau est un juriste spécialisé en droit du numérique, expert reconnu en droit à la protection des données à caractère personnel. Magistrat, il est major de la promotion 2013 de l'Ecole nationale de la magistrature. Il a travaillé pendant huit ans à la Commission nationale de l'informatique et des libertés où il a exercé notamment les fonctions de responsable des sanctions puis de chef du service des affaires juridiques. 

Il a également exercé plusieurs années en tant qu'avocat spécialisé en droit du numérique au sein des réseaux Deloitte & Touche et Ernst & Young. 

Il est enseignant au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), où il est responsable des cours de droit du numérique et de droit à la protection des données. Il y a créé un certificat de spécialisation pour les délégués à la protection des données (CIL/DPD), première formation proposée par un organisme public ayant bénéficié dès 2013 du label "formation" délivré par la CNIL. 

Il est l'auteur du premier manuel professionnel rédigé en 2013 à l'attention des correspondants "informatique et libertés" (devenus DPD) ainsi que d'un ouvrage de référence sur le RGPD. Il est également l'auteur du premier MOOC français sur le droit à la protection des données. 

Il publie régulièrement sur ce sujet et participe au débat public sur les enjeux liés à la protection de la vie privée et des données en France et en Europe.

Ouvrages 
 La protection des données à caractère personnel, G. Desgens-Pasanau, publié chez LexisNexis, , quatrième édition 
 Le correspondant "informatique et libertés", G. Desgens-Pasanau, LexisNexis, collection Droit & Professionnels, ,    
 Informatique et Libertés : Enjeux, risques, solutions et outils de gestion, G. Desgens-Pasanau, F. Naftalski, S. Revol, Lamy Conformité,    
 L’identité à l’ère numérique, G. Desgens-Pasanau et E. Freyssinet, préface de F. Ewald, publié chez Dalloz, ,  
 Le harcèlement numérique, ouvrage collectif publié en  chez Dalloz (collection « Présaje »),

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
 CNAM - formation au droit du numérique et de la protection des données 
 Le blog du CNAM
 Le blog protection des données du CNAM de Paris

Personnalité française de l'informatique
Magistrat français du XXIe siècle